Сезон «Еспаньйол» (Барселона) 2017—2018 - сезон футбольного клубу Еспаньйол у найвищій лізі іспанського футболу. Окрім Ла-Ліги клуб взяв участь у Копа-дель-Рей.

Склад команди

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі 

|}

Змагання

Усі турніри

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Матчі

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Статистика гравців

Матчі та голи 
Востаннє оновлено станом на 20 травня 2018.

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Півзахисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що в цьому сезоні виходили на поле, або мали номер у складі, але потім полишили клуб

|}

Картки 
Враховано всі змагання. Востаннє оновлено 19 грудня 2017.

«Сухі» матчі 
Востаннє оновлено станом на 19 грудня 2017.

Примітки 

Сезони «Еспаньйол» (Барселона)
RCD Espanyol